Il tabellone singolare del Ljubljana Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Magnus Larsson (tds n. 8). In finale ha sconfitto Diego Nargiso con il punteggio di 7-5, 6-7, 7-6.

Teste di serie

 Assente
  Andrew Sznajder (secondo turno)
  Mark Koevermans (semifinali)
  Omar Camporese (semifinali)

  Bruno Orešar (secondo turno)
  Christian Miniussi (secondo turno)
  Fernando Luna (secondo turno)
  Magnus Larsson (campione)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Ljubljana Challenger 1990